El nombre Nikolái Guliáyev puede referirse a las siguientes personas:

Nikolái Guliáyev, futbolista y entrenador soviético;
Nikolái Guliáyev, patinador soviético.